Geitodoris är ett släkte av snäckor som beskrevs av Bergh 1892. Geitodoris ingår i familjen Discodorididae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Nakensnäckor
Geitodoris